Die Gauliga Niedersachsen 1934/35 war die zweite Spielzeit der Gauliga Niedersachsen des Deutschen Fußball-Bundes. Da Viktoria Wilhelmsburg, Viertplatzierter der Gauliga Nordmark 1933/34, in die Gauliga Niedersachsen wechseln musste, wurde diese in dieser Saison in einer Gruppe mit elf Mannschaften ausgespielt. Die Gaumeisterschaft sicherte sich zum ersten Mal Hannover 96 und qualifizierte sich dadurch für die deutsche Fußballmeisterschaft 1934/35, bei der die Hannoveraner in einer Gruppe mit Schalke 04, Eimsbütteler TV und den Stettiner SC den zweiten Platz erreichten, welcher jedoch nicht zum Weiterkommen reichte. Die SpVgg 1897 Hannover, Viktoria Wilhelmsburg und der Bremer SV stiegen in die Bezirksligen ab, im Gegenzug stiegen Rasensport Harburg und der VfL Osnabrück aus der Bezirksliga auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 
 
 Gauliga Niedersachsen 1934/35 bei http://www.claudionicoletti.eu

1934
Fußballsaison 1934/35